Los términos Fuejo, Fuexu (en Asturiano), o (La) Fueja pueden referirse a:

Lugares

España

Asturias 
 Fuejo (Grado): Aldea asturiana de 89 personas de la parroquia de Báscones, Grado (España).
 Fuejo (Tineo): Pueblo asturiano de 22 personas  Tineo (España).
 Fuejo (Salas): Aldea de la parroquia de Santa Eulalia de las Dorigas, Salas de 19 personas.
 (La) Fueja: Aldea asturiana de 7 personas de la parroquia de Santa María de Villandás, Grado (España).

Calles o Barrios 
 Fuejo (Cangas del Narcea): Calle o barrio de la villa de Cangas del Narcea, (España).
 Fuejo (Somió): barrio de la parroquia de Somió, Gijón (España). En la actualidad ha pasado a ser la urbanización/calle Los Naranjos.

Notas

Referencias